Denumirea biserica de lemn din Fântânele se poate referi la:
 Biserica de lemn din Fântânele, Maramureș, din localitatea Fântânele, orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș, România
 Biserica de lemn din Fântânele, Bistrița-Năsăud, din localitatea Fântânele, comuna Matei, județul Bistrița-Năsăud, România.